Каза́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах.

В России 
 Казанская улица — улица в Арзамасе.
 Казанская улица — улица в Арске.
 Казанская улица — улица в Астрахани.
 Казанская улица — улица в Бавлах.
 Казанская улица — улица во Владивостоке.
 Казанская улица — улица в Екатеринбурге.
 Казанская улица — улица в Елабуге.
 Казанская улица — улица в Зеленодольске.
 Казанская улица — улица в Ижевске.
 Казанская улица — улица в Ишиме.
 Казанская улица — улица в Казани.
 Казанская улица — улица в Калининграде.
 Казанская улица — улица в Кирове.
 Казанская улица — улица в Краснодаре.
 Казанская улица — улица в Перми.
 Казанская улица — улица в Рязани.
 В Санкт-Петербурге:
 Казанская улица — улица в Центральном и Адмиралтейском районах;
 Казанская улица — улица в историческом районе Малая Охта.
 Казанская улица — улица в Симферополе.
 Казанская улица — улица в Ставрополе.
 Казанская улица — улица в Ульяновске.
 Казанская улица — улица в Хабаровске.
 Казанская улица — улица в Чебоксарах.
 В Томске:
 Казанская (Большая Казанская) улица — прежнее (до 29 октября 1968 года) название Комсомольского проспекта.

В Казахстане 
 Казанская көшесі — улица в Алма-Ате.

В Польше 
 ulica Kazańska — улица в Ломже.

В Словакии 
 (?) Kazanská ulica — улица в Братиславе.

На Украине 
 вулиця Казанська — улица в Киеве.

См. также 
 Казанская площадь
 Казанский мост (значения)
 Казанский остров
 Казанский переулок
 Казанское шоссе (Нижний Новгород)